Marché Saint-Pierre est le nom de plusieurs lieux :

 Le marché Saint-Pierre à Paris,
 Le marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand.